AMISOM, Afrikanska unionens insats i Somalia (eng: African Mission to Somalia) är en insats i Somalia som är ledd av Afrikanska unionen. 

Insatsen inleddes 2005 då beslut togs om att skicka trupper från Afrikanska Unionen till Somalia. Inledningsvis gällde mandatet 8000 man. 

Insatsen har till stor del finansierats av omvärlden, där de största givarna varit FN, EU och USA. Även bilateralt stöd har utgått till de länder som bidragit med trupper. Fram till 2013 hade stödet i första hand kommit från USA, Algeriet och Storbritannien.

Styrkorna har till stor del bestått av militär från de östafrikanska länderna Burundi, Kenya, Etiopien och Uganda. Nato har bistått med praktiskt stöd i form av lufttransport och strategiskt stöd i form av  två strategiska experter under åren 2007 till 2009.

Insatsen anses ha varit framgångsrik och styrkan har successivt fått förnyat mandat. Strax efter att väpnade islamister tagit över en stor del av Mali 2012 föreslog FN:s dåvarande generalsekreterare Ban-Ki Moon att en liknande insats skulle göras i Mali.

I augusti 2017 fick AMISOM i uppdrag av FN att påbörja överlämnandet av ansvaret för säkerheten till somaliska styrkor.

År 2022 omfattar styrkan 22 000 man och försvarar Somalias regering mot islamistiska al-Shabab. I slutet av 2021 förlängde FN mandatet för AMISOM till den 31 mars 2022.

Källhänvisningar 

Somalias militärhistoria
Afrikanska unionen